Bayoumi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Bayoumi (* 2000), ägyptischer Fußballspieler
 Tamer Bayoumi (* 1982), ägyptischer Taekwondoin